La saison 1997-1998 du Championnat de Turquie de football est la  de la première division turque, la 1. Turkiye Lig. Les 18 équipes sont regroupées au sein d'une poule unique, où chaque équipe affronte tous les adversaires de sa poule 2 fois, à domicile et à l'extérieur. 

La Turquie a 7 places en Coupe d'Europe : il y a cette saison 3 places pour la Coupe UEFA et 2 places en Coupe Intertoto, à l'inverse de la saison dernière. En Ligue des champions, seul le champion se qualifie pour la prochaine édition.

Galatasaray SK termine de nouveau en tête du championnat cette année. C'est le  de champion de son histoire.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Turquie de football

Liens externes 
  Saison complète sur RSSSF.

Notes et références 

1997-1998
Championnat Turquie Football 1997-1998 D1
Championnat Turquie Football 1997-1998 D1
Turquie D1